Gäddvattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gäddvattnet, Jämtland, sjö i Ragunda kommun,  (27,4 ha)
Gäddvattnet (Fjällsjö socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun,  (10 ha)
Gäddvattnet (Skorpeds socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (68,2 ha)

Se även
Gäddevattnet

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn